Skeletons — третий студийный альбом американской хоррор-панк-группы Wednesday 13, вышедший в 2008 году.

Об альбоме 
Wednesday 13 снова меняет лейбл - им становится DR2 Records. Он сказал по поводу этого, что
встречался с представителями различных лейблов и должен убедиться в том, что сделал правильный выбор, и что хочет дать новой звукозаписывающей компании столько времени, сколько потребуется. Новый альбом для музыканта стал очень личным - в нём было и пристрастии к алкоголю, и о длительной депрессии.

Закончив запись альбома "Skeletons" 9 сентября 2007, на следующий день, возвращаясь домой с репетиции, в подготовке к предстоящему туру Bourbon Crow, Wednesday 13 попал в аварию. По сообщениям, от удара у музыканта была сломана ключица и появилась трещина в лодыжке.

Список композиций 
 "Scream Baby Scream" – 4:01
 "Not Another Teenage Anthem" – 3:54
 "Gimmie Gimmie Bloodshed" – 2:23
 "From Here to the Hearse" – 3:45
 "Put Your Death Mask on" – 3:54
 "Skeletons" – 4:53
 "My Demise" – 4:10
 "With Friends Like These" – 3:04
 "No Rabbit in the Hat" – 3:14
 "All American Massacre" – 3:11
 "Dead Carolina" – 3:52

Участники записи 
 Wednesday 13 - вокал, гитара
 Nate Manor - бас
 Racci Shay - ударные
 Джэйми Хуверс - фортепьяно

Примечания 

Альбомы 2008 года
Skeletons
Альбомы хоррор-панка